Adama Niane peut faire référence à :
 Adama Niane (1966-2023), acteur français ;
 Adama Niane (1993-), footballeur malien ;
 Adama Niane (1993-), nageur sénégalais.